Фінал Кубка Німеччини з футболу 1973 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1972—1973 відбувся 23 червня 1973 року. У поєдинку зустрілися «Кельн» з однойменного міста та менхенгладбаською «Боруссією». Перемогу з рахунком 2:1 у додатковий час здобула «Боруссія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Боруссія»

«Кельн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1973 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1973
1973 у німецькому спорті